Публій Корнелій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціансько-плебейського роду Корнеліїв:
 Публій Корнелій Сципіон — список діячів цього роду, які мали ще однаковий когномен «Сципіон».
 Публій Корнелій Сулла — список діячів цього роду, які мали ще однаковий когномен «Сулла».
 Публій Корнелій Долабелла — список діячів цього роду, які мали ще однаковий когномен «Долабелла».
 Публій Корнелій Лентул — список діячів цього роду, які мали однаковий когномен «Лентул».
 Публій Корнелій Малугінен — список діячів цього роду, які мали однаковий когномен «Малугінен».
 Публій Корнелій Рутіл Косс — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 406 року до н. е., диктатор 408 року до н. е.
 Публій Корнелій — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 389 і 385 років до н. е.
 Публій Корнелій Руфін — диктатор 333 року до н. е.
 Публій Корнелій Калусса — великий понтифік з 332 до 304 року до н. е.
 Публій Корнелій Скапула — консул 328 року до н. е.
 Публій Корнелій Арвіна — консул 306 і 288 років до н. е.
 Публій Корнелій Руфін — консул 290 та 277 років до н. е.
 Публій Корнелій Цетег — консул 181 року до н. е.
 Публій Корнелій Бальб — давньоримській військовик I століття до н. е.
 Публій Корнелій Север — давньоримський поет I століття.
 Публій Корнелій Тацит — відомий давньоримський історик.
 Публій Корнелій Філомуз — давньоримський художник II століття.
 Публій Корнелій Декстер — консул-суфект 159 року.
 Публій Корнелій Ануллін — консул 199 року.
 Публій Корнелій Ануллін — консул 216 року.
 Публій Корнелій Секулар — консул 260 року.